Первый дивизион Саудовской Аравии по футболу 2003/2004  начался 29 октября 2003 года и закончился 15 апреля 2004 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Первый дивизион Саудовской Аравии на goalzz.com   
 Первый дивизион Саудовской Аравии на rsssf.com  

2003/2004
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2003 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004